Nesselmann ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Nesselmann (1811–1881), deutscher Orientalist und Mathematikhistoriker
 Kurt Nesselmann (1896–1975), deutscher Thermodynamiker und Kältetechniker
 Roderich Nesselmann (1815–1881), deutscher lutherischer Theologe